Красного́рская — остановочный пункт Рижского направления Московской железной дороги в городе Красногорске Московской области. Является второстепенным пассажирским пунктом в Красногорске (основной — станция Павшино). Входит в состав линии МЦД-2 Московских центральных диаметров.

Имеется прямое сообщение на Курское направление. На запад беспересадочное сообщение осуществляется до станции Шаховская, на восток до станций Москва-Рижская и Серпухов. Время движения от Рижского вокзала — 40 минут.

Имеет выход на улицу 50 Лет Октября и конечную остановку городского наземного транспорта. Состоит из двух прямых боковых платформ. Действует билетная касса. Относится к третьей тарифной зоне.

Летом 2015 года обе платформы были реконструированы.

С июля 2016 года оборудована турникетами. Около восточного конца платформы есть пешеходный переход через железнодорожные пути, оборудованный светофором со звуковыми сигналами для инвалидов по зрению.

Общественный транспорт 
От платформы Красногорская проходят маршруты транспорта по Красногорску и до города Москвы.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области
 Родник у железнодорожной платформы «Красногорская»

Примечания

Ссылки 
 Расписание
 Описание платформы и фотографии на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Транспорт Красногорска
Здания и сооружения Красногорска
Железнодорожные станции и платформы городского округа Красногорск
МЦД-2